José Joaquim de Sá Freire Alvim (Rio de Janeiro, 1909  Rio de Janeiro, 9 de julho de 1981) foi um político brasileiro.

Bacharelado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em julho de 1958 foi nomeado prefeito do então Distrito Federal, pelo presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961).

Deixou o cargo em abril de 1960, quando a capital federal transferiu-se para Brasília, sendo criado o estado da Guanabara.

Bibliografia 
 ABREU, Alzira Alves de; BELOCH, Israel (coords.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro (vol. 1, 1930-1983). Rio de Janeiro: Forense-Universitária; FGV-CPDOC; Finep, 1984.
 OLIVEIRA REIS, José de. O Rio de Janeiro e seus prefeitos, evolução urbanística da cidade (vol. 3). Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, s.d..

Mortos em 1981
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Prefeitos do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Presidentes do IBGE